Aptostichus  — род мигаломорфных пауков из семейства Euctenizidae. Около 40 видов, распространённых, главным образом, на юге штата Калифорния; несколько видов найдены в штатах Аризона и Невада (США). Размер карапакса от 3 до 7,5 мм.

Примечания

Литература 
 Bond, J. E., Opell, B. D. (2002). Phylogeny and taxonomy of the genera of south-western North American Euctenizinae trapdoor spiders and their relatives (Araneae: Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). Zoological Journal of the Linnaean Society 136 (3): 487—534.  
 Bond, J. E., Stockman, A. K. (2008). An integrative method for delimiting cohesion species: finding the population-species interface in a group of californian trapdoor spiders with extreme genetic divergence and geographic structuring. Systematic Biology 57 (4): 628—646.

Галерея 

Роды паукообразных
Euctenizidae
Таксоны, описанные Эженом Симоном